skutek uboczny (medycyna)
 skutek uboczny (informatyka)